Kouaratégui steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Farey in Niger, siehe Kouara Tagui (Farey)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)